Сезон ФК «Ворскла» (Полтава) 2021—2022 - 26-й за ліком сезон полтавського футбольного клубу «Ворскла» у найвищому дивізіоні чемпіонату України. «Ворскла» брала участь у змаганнях Прем'єр-ліги, Кубку України та Лізі конференцій УЄФА.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга конференцій

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

|}
Станом на: 11 грудня 2021

Бомбардири 

Станом на: 11 грудня 2021

Сухі матчі

Станом на: 11 грудня 2021

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 11 грудня 2021

Відвідуваність матчів

Чемпіонат України 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Примітки 

Ворскла Полтава
Сезони ФК «Ворскла» (Полтава)